Lista absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – obejmuje osoby, które ukończyły Akademię Sztuk w Gdańsku i są opisane w Wikipedii; lista ułożona jest zgodnie z porządkiem: data ukończenia szkoły, kierunek, pracownia profesora:

Absolwenci (1950–1959) 
 † Roman Usarewicz (1951 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego)
 † Anna Pietrowiec (1951 r. rzeźba, w pracowni prof.?)
 † Franciszek Duszeńko (1952 r. rzeźba, w pracowni prof.?)
 † Boguchwała Bramińska (1952 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego)
 † Władysław Jackiewicz (1952 r. malarstwo, w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego)
 † Edward Roguszczak (1952 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a)
 † Hanna Główczewska (1952 r. ceramika, w pracowni prof. Hanny Żuławskiej)
 † Mieczysław Baryłko (1953 r. malarstwo, w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego)
 † Jerzy Zabłocki (1953 r. malarstwo, w pracowni prof.)
 † Bohdan Borowski (1954 r. malarstwo, w pracowni prof.)
 † Urszula Ruhnke-Duszeńko (1954 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego)
 Zbigniew Erszkowski (1955 r. rzeźba, w pracowni prof.)
 † Edmund Homa (1955 r. architektura wnętrz, w pracowni prof.?)
 † Bolesław Petrycki (1955 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Włodzimierza Padlewskiego)
 Janina Stefanowicz-Schmidt (1955 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Jerzy Derkowski 
 † Romuald Frejer (1957 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Henryk Lula (1957 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Kiejstut Bereźnicki (1958 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a.)
 † Mieczysław Czychowski (1958 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego i prof. Krystyny Łady-Studnickiej)
 † Wiesław Dembski (1958 r. malarstwo, w pracowni prof. Krystyny Łady-Studnickiej)
 † Ryszard Stryjec (1958 r. malarstwo, w pracowni prof.?)
 Ryszard Surajewski (malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego dyplom 1958 w pracowni prof. Hanny Żuławskiej)

Absolwenci (1960–1969) 
 † Jerzy Afanasjew (1960 r.?, w pracowni prof.?)
 † Włodzimierz Wowo Bielicki (196? r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego) (dyplom ze scenografii do jednego ze spektakli w Operze Bałtyckiej w Gdańsku)
 Jacek Fedorowicz (1960 r. malarstwo, w pracowni prof.?)
 Włodzimierz Łajming (1960 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego)
 † Edmund Niemczyk (1960 r. malarstwo, w pracowni prof. Piotra Potworowskiego)
 † Albert Zalewski (1960 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 † Alina Afanasjew (1961 r. malarstwo, w pracowni prof.?)
 Michał Gąsienica Szostak (1961 r. rzeźba, w pracowni prof.?)
 Jerzy Krechowicz (1961 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Hugon Lasecki (1962 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Jan Góra (1963 r. malarstwo, w pracowni prof. Juliusza Studnickiego)
 † Henryk Rasmus (1963 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego i prof. Hanny Żuławskiej)
 Stefan Stankiewicz (1963 r. malarstwo, w pracowni prof. Jacka Żuławskiego)
 Wiesław Pietroń (1964 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 † Zbigniew Ralicki (1964 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Wawrzyniec Samp (1964 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 † Henryk Mądrawski (1965 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Zbigniew Jujka (? architektury wnętrz, w pracowni prof.?)
 † Edward Sitek (1965 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 † Bronisław Tusk (1965 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Aleksander Dętkoś (1966 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Krystyna Brandowska (1967 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Włodzimierza Padlewskiego)
 Adam Haras (1967 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 † Piotr Zajęcki (1967 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Stanisław Gierada (1968 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Stanisław Radwański (1968 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 † Hubert Smużyński (1968 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Stefana Listowskiego)
 Andrzej Dyakowski (1969 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Andrzej Markowicz (1969 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Mieczysław Olszewski MIETO (1969 r. malarstwo, w pracowni prof. Jacka Żuławskiego)
 † Sławoj Ostrowski (1969 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Elżbieta Tęgowska (1969 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Andrzej Jan Piwarski (1966 r. malarstwo, w pracowniach prof. Stanisława Teisseyre’a i prof. Jacka Żuławskiego)

Absolwenci (1970–1979) 
 Bogdan Markowski (1970 r., rzeźba)
† Feliks Chudzyński (1970 r. malarstwo, w pracowni prof.?)
 Jerzy Ostrogórski (1971 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 † Witosław Czerwonka (1972 r. malarstwo, w pracowni prof. Jacka Żuławskiego)
 Małgorzata Fonfria-Pereda (1972 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 Teresa Klaman (1972 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Jerzy Kędziora (1972 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki i prof. Adama Smolany)
 Maria Skowrońska (1972 r. malarstwo, w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego)
 Swietlana Zerling (1972 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego)
 Marek Adamczewski (1973 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Adama Haupta)
 Sławomir Grabowy (1973 r. malarstwo, w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza)
 Teresa Miszkin (1973 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Halina Kościukiewicz (1973 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Adama Haupta)
 Cezary Paszkowski (1973 r. malarstwo, w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza)
 Stanisław Szwechowicz (1973 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Andrzej Dudziński (? r. architektura wnętrz i grafiki, w pracowni prof.?)
 Ludmiła Ostrogórska (1974 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Andrzej Śramkiewicz (1974 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Wojciech Gryniewicz (1975 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Wojciech Pietranik (1975 r. rzeźba, w pracowni?
 Jan Misiek (1975 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Janusz Osicki (1976 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 Paweł Wiesław Jach (1976 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Bolesława Petryckiego)
 Maciej Świeszewski (1976 r. malarstwo, w pracowni prof. Jacka Żuławskiego)
 Jan de Weryha-Wysoczański (1976 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego i prof. Adama Smolany)
 Henryk Cześnik (1977 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Józef Czerniawski (1977 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 Grażyna Grądkowska (1977 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Robert Knuth (1977 r.?)
 Krystyna Andrzejewska-Marek (1978 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Roman Gajewski (1979 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Zbigniew Gorlak (1979 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 Alina Jackiewicz-Kaczmarek (1979 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
 †Jan Konarski (1972 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)

Absolwenci (1980–1989) 
 † Grażyna Bielska-Kozakiewicz (1980 r. rzeźba, w pracowni prof. Adama Smolany)
 Anna Bem-Borucka (1980 r. rzeźba, w pracowni prof. Adama Smolany)
 Andrzej Lipniewski (1980 r. Studium Wychowania Plastycznego, w pracowni prof. Barbary Massalskiej)
 Paweł Karczewski (1980 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 † Zdzisław Pidek (1980 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Maria Targońska (1980 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 Maria Wojtiuk (1980 r. rzeźba, w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego)
 Wiesław Zaremba (1980 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Joanna Kamirska-Niezgoda (1981 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 Janina Rudnicka (1981 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Tomasz Bogusławski (1982 r. grafika, w pracowni prof. Witolda Janowskiego)
 Ida Łotocka-Huelle (1982 r. malarstwo, w pracowni prof. Władysława Jackiewicza)
Łucja Piwowar-Bagińska (1982 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 † Marcin Duszeńko (1983 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 Maciej Gorczyński (1983 r. malarstwo, w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego)
 Zygmunt Gornowicz (1983 r. grafika, w pracowni prof. Witolda Janowskiego)
 Janusz Górski (1983 r. grafika, w pracowni prof. Marka Freudenreicha)
 Marek Jóźwicki (1983 r. architektura wnętrz, w pracowni prof. Bolesława Petryckiego)
 Marian Molenda (1983 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Marek Wróbel (1984 r. malarstwo, w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego)
 Jacek Staniszewski (1984 r. grafika, w pracowni prof. Jerzego Krechowicza)
 Janusz Akermann (1985 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza)
 Jarosław Bauć (1985 r. malarstwo, w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga)
 Piotr Józefowicz (1985 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Grzegorz Klaman (1985 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Dorota Krzyżanowska (1985 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Waldemar Marszałek (1985 r. grafika, w pracowni prof. Jerzego Krechowicza)
 Krzysztof Polkowski (1985 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Eugeniusz Szczudło (1985 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Wilga Badowska (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Jan Buczkowski (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)

 †Małgorzata Malinowska (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 Katarzyna Józefowicz (1986 r. rzeźba, w pracowni prof. Edwarda Sitka)
 Kazimierz Kowalczyk (1986 r. rzeźba, w pracowni prof.)
 Marek Model (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Janusz Plota (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Grzegorz Radecki (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 Wojciech Sęczawa (1986 r. rzeźba, w pracowni prof. Edwarda Sitka)
 Aleksander Widyński (1986 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Sławomir Witkowski (1986 r. grafika, w pracowni  docenta Cypriana Kościelniaka)
 Wojciech Zamiara (1986 r. grafika, w pracowni docenta Cypriana Kościelniaka)
 Krzysztof Gliszczyński (1987 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Mariusz Kułakowski (1987 r. malarstwo, w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga)
 Małgorzata Kręcka-Rozenkranz (1987 r. rzeźba, w pracowni prof. Edwarda Sitka)
 Hanna Nowicka-Grochal (1987 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Jan Szczypka (1987 r.rzeźba, w pracowni prof. Janiny Stefanowicz-Schmidt)
 Krzysztof Wróblewski (1987 r. malarstwo, w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego)
 Wiesław Kwak (1988 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Paweł Rybczyński (1988 r. rzeźba, w pracowni prof. Edwarda Sitka)

Absolwenci (1990–1999) 
 Danuta Joppek (1990 r. malarstwo, w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga)
 † Roman Fus (rzeźba, studiował w pracowni prof. Franciszka Duszeńki, dyplom w 1990 r. obronił u prof. Alberta Zalewskiego)
 Grażyna Kręczkowska (1990 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego)
 Marek „Rogulus” Rogulski (1990 r. malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego)
 † Maciej Sieńkowski (1990 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego)
 Jacek Zdybel (1990 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego)
 Izydor Borys (1991 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego)
 Andrzej Awsiej (1991 r. malarstwo, w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego)
 Jacek Kornacki (1991 r. malarstwo, w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego)
 Robert Rumas (1991 r. malarstwo, w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego)
 † Krzysztof Cybulski (? r. grafika, w pracowni prof.?)
 Grażyna Tomaszewska-Sobko (1992 r. rzeźba, w pracowni prof. Mariusza Kulpy)
 Anna Królikiewicz (1993 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego)
 Anna Baumgart (1994 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Magdalena Hanysz – Stefańska (1994 r. malarstwo, w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego)
 Janusz Janowski (1994 r. malarstwo, w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego)
 Piotr Wyrzykowski(1995 r. malarstwo, w pracowni prof. Witosława Czerwonki)
 Dominik Lejman (studiował w latach 1989–1993 malarstwo, dyplom w 1996 r. w pracowni prof.)
 Dariusz Sitek (1996 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego)
 Marek Targoński (1996 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Julita Wójcik (1997 r. rzeźba, w pracowni prof. Franciszka Duszeńki)
 Jacek Niegoda (1998 r. rzeźba, w pracowni intermedialnej prof. Grzegorza Klamana)
 Tomasz Sobisz (1998 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego)
 Dorota Nieznalska (1999 r. rzeźba, w pracowni intermedialnej prof. Grzegorza Klamana)
 Dominika Skutnik (1999 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego, dyplom w pracowni prof. Witosława Czerwonki)

Absolwenci (2000–2009) 
 Katarzyna Szczodrowska (2001 r. malarstwo, w pracowni prof. Hugona Laseckiego)
 Karolina Wysocka (2001 r. malarstwo, w pracowni prof.?)
 Andrzej Karmasz (2003 r. malarstwo, w pracowni prof. Hudona Laseckiego)
 Alicja Karska (2003 r. rzeźba, w pracowni prof. Zdzisława Pidka)
 Tomasz Radziewicz (2003 r. rzeźba, w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego)
 Aleksandra Went (2003 r. rzeźba, w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego)
 Angelika Fojtuch (2005 r. rzeźba, w pracowni intermedialnej prof. Grzegorza Klamana)

Absolwenci (2010–2019) 
 Alicja Buławka-Fankidejska (2010 r., w pracowni prof.  Sławoja Ostrowskiego)

Zobacz też 
 Akademie sztuk pięknych w Polsce
 Lista rektorów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Przypisy 

 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Listy biograficzne
Szkoły artystyczne